Pausmühlenbach steht für:
 Pausmühlenbach (Berne), Essen
 Alter Pausmühlenbach, Essen